Maiestas (majestad en latín) puede referirse a:

Términos religiosos y artísticos

En la religión grecorromana
Maia Maiestas o Bona Dea.

En el cristianismo y el arte cristiano
Maiestas Domini o Cristo en Majestad.
Maiestas Mariae o Virgen en Majestad.

Términos jurídicos
Lex Maiestas o Ley Cornelia sobre la traición.
Laesa maiestas o lesa majestad.
Maiestas minuta, o traición menor.